Димитър Ставрев Спространов е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Спространов е роден на 24 октомври 1882 година в Охрид, Османската империя, днес Северна Македония. Брат е на Анастас Спространов. Учи в гимназията в Битоля, която напуска през януари 1903 година, за да отиде четник при Парашкев Цветков. Секретар е на войводата Арсо Мицков през март същата година. Спространов е войвода в Кичевско по време на Илинденско-Преображенското въстание, а след него заминава за Княжество България. Доброволец е в Македоно-одринското опълчение през Балканската война и служи в Инженерно-техническата част на МОО, в Нестроевата рота на 6 охридска дружина, а по-късно в Междусъюзническата война в Сборната партизанска рота. През Първата световна война Димитър Спространов завършва Школата за запасни офицери и се сражава при Дойран.

След войната работи в Сметната палата като контрольор. В 1921 година завършва история в Софийския университет. След Гарванското клане от 1923 година Димитър Спространов, Никола Велев и Кр. Манев изпращат изложение до 50 чуждестранни вестници, в което защитават българите от Македония. Към 1926 година е на издръжка от ВМРО. През 1927 година заедно с Димитър Цветков от Солун връчват на Френската лига за правата на човека и гражданина в Париж изложение на ММТРО.

Влиза във Временния комитет на македонските братства след след 19 май 1934 година като секретар.

Умира на 10 януари 1958 година в София.

Родословие

Външни препратки 
 „Спомен“, публикувано в сп. „Илюстрация Илинден“, год. I, книга 5, София, октомври 1927 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Български историци от Македония
Родени в Охрид
Македоно-одрински опълченци
Спространови
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в София
Български офицери от Македония
Възпитаници на Софийския университет
Български общественици от Македония
Дейци на Македонските братства
Възпитаници на Битолската българска класическа гимназия
Български подпоручици
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища